Garms ist der Name von:

 Coenraad Garms (1863–1944), niederländischer Maler, Radierer, Zeichner und Aquarellist
 Harry Garms (1903–1987), deutscher Biologe und Didaktiker
 Jörg Garms (* 1936), österreichischer Kunsthistoriker
 Thomas Garms (* 1958), deutscher Journalist